Małgorzata (Marguerite) Malicka (née le  à Varsovie, Pologne) est une spécialiste de l'art théâtral (théâtrologue), poète, écrivaine, journaliste (surtout journaliste culturel, aussi photojournaliste) et feuilletoniste polonaise.
Elle est l'auteur d'un livre sous le titre La vie est belle (Życie jest piękne, 2003).

Liens externes 
  membre de l'Association des auteurs, journalistes et traducteurs en Europe
 Le vie est belle dans les collections de Bibliothèque nationale de Pologne
 Bibliographie littéraire polonaise pour les années 1990-1995
 Site personnel

Poétesse polonaise
Journaliste polonais
Femme photographe
Photojournaliste
Écrivain polonais du XXIe siècle
Naissance en mai 1959
Naissance à Varsovie
Photographe polonaise